Piet Sanders (1912-2012), Nederlands jurist, ambtenaar, hoogleraar en kunstverzamelaar
 Piet Sanders (1926-1990), Nederlands burgemeester